Termin N-acetilglukozaminiltransferaza I ima više značenja.

 Protein N-acetilglukozaminiltransferaza, enzim
 A-1,3-manozil-glikoprotein 2-b-N-acetilglukozaminiltransferaza, enzim